Allegany County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Allegany County (Maryland)
 Allegany County (New York)

Siehe auch:
 Alleghany County